Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Larry Stefanki e Robert Van't Hof 3-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (Campioni)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Mel Purcell /  Peter Rennert (semifinali)
 Pat Du Pré /  Christopher Mottram (quarti di finale)

 Lloyd Bourne /  Van Winitsky (semifinali)
 Larry Stefanki /  Robert Van't Hof (finale)
 Marty Davis /  Chris Dunk (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Scott McCain (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1981